Airbag, terme d'origine anglophone, désigne le coussin gonflable de sécurité qui se remplit instantanément de gaz lors d'une collision pour protéger le conducteur et certains passagers d'un véhicule.

Oeuvres 

 Airbag, film espagnol, sorti en 1997 ;
 Airbag, chanson de l'album OK Computer de Radiohead.

Groupes de musique 
Airbag peut aussi désigner :
 Airbag, groupe de rock progressif norvégien ;
 Airbag, groupe de hard rock argentin,